Rottmann är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Rottmann (1797–1850), tysk landskapsmålare
 Friedrich Rottmann (1768–1816), tysk tecknare och grafiker
 Leopold Rottmann (1812–1881), tysk landskapsmålare